Dayan peut être :

 Assi Dayan (1945-2014), acteur, producteur, réalisateur et scénariste israélien, fils de Moshe Dayan ;
 Daniel Dayan (né en 1943), chercheur en communication ;
 David Ben Dayan (né en 1978), footballeur israélien ;
 Georges Dayan (1915-1979), homme politique français ;
 Dayan Khan (1464-1543), khan des Mongols de 1488 à 1543 ;
 Luc Dayan (1957-), dirigeant de football français ;
 Maurice Dayan (1935-2020), psychanalyste et universitaire ;
 Moshe Dayan (1915-1981), militaire et homme politique israélien ;
 Shlomo Dayan (1952-), rabbin et homme politique israélien ;
 Sonia Dayan-Herzbrun (1940-), sociologue et professeure des universités émérite ;
 Yael Dayan (née en 1939), écrivaine et femme politique israélienne, fille de Moshe Dayan ;
Yuval Dayan (née en 1994), auteure-compositrice-interprète israélienne/

Pseudonyme 
 Josée Dayan, née Dagnant (née en 1943), cinéaste française.

Personnage imaginaire 
 Dayan, un chat créé par l'auteur Akiko Ikeda.

Références 

Homonymie de patronyme
Patronyme séfarade